Watts může označovat:

příjmení
 viz Watts (příjmení)

v geografii
 Watts (Los Angeles), místní část Los Angeles
 Watts (Arkansas)
 Watts (Kalifornie)
 Watts (Kentucky)
 Watts (Oklahoma)
 Watts (Oregon)
 Watts (Jižní Karolína)
 Watts (Virginie)

další významy
 Watts (měsíční kráter), nese jméno Chestera B. Wattse
 Watts (planetka) asteroid hlavního pásu označený (1798) Watts
 Watts (nunatak), nunatak v Zemi princezny Alžběty, Antarktida
 Watts Summit, hora v Zemi královny Alžběty, Antarktida